Ingus est un prénom masculin letton apparenté à Henri et pouvant désigner:

Prénom
 (né en 1985), joueur letton de basket-ball
 (né en 1956), musicien letton
 (né en 1993), joueur letton de basket-ball
 (né en 1986), athlète letton de course
 (né en 1959), chanteur d'opéra letton
 (né en 1969), coureur cycliste letton

Voir aussi

Référence

Homonymie de prénom
Prénom letton